Personen
Malcolm I, koning van Alba
Malcolm II van Schotland, Schots koning
Malcolm III, Schots koning
Malcolm IV van Schotland, Schots koning
Malcolm X, Amerikaans activist

Plaatsen
Malcolm (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Malcolm (West-Australië), spookdorp in West-Australië

Andere
Ian Malcolm, personage uit Jurassic Park
Malcolm (personage), personage uit de komedieserie 'Malcolm in the Middle'
Malcolm in the Middle, Amerikaanse komedieserie
Malcolm X (film), film over Malcolm X